Young Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Young Island (Michigan) im Chippewa County, Bundesstaat Michigan
 Young Island (Vermont) im Grand Isle County, Bundesstaat Vermont
 Young Island (Washington) im Skagit County, Bundesstaat Washington

in anderen Ländern:
 Young Island (Antarktis), eine der Balleny-Inseln im Südlichen Ozean
 Young Island (Grenadinen), Insel der Grenadinen
 Young Island (Nunavut), Insel in der Barrow Strait, Nunavut, Kanada

Siehe auch:
 Youngs Island